Приключения барона Мюнхгаузена:

 «Приключения барона Мюнхгаузена» — фильм 1988 года, Великобритания, Италия.
 «Приключения барона Мюнхаузена» — кукольный мультфильм 1967 года, СССР.
 «Похождения Мюнхгаузена» — рисованный мультфильм 1929 года, СССР.

 См. также
 «Приключения Мюнхаузена» — пятисерийный мультипликационный фильм (1972—1974, 1995; СССР, Россия).
 «Тот самый Мюнхгаузен» — художественный двухсерийный телефильм 1979 года, СССР.
 «Приключения Мюнхгаузена на Украине» — мюзикл Алексея Коломийцева 2010 года, Украина.